Па́вловск — топоним:

Россия 
 Павловск — город в Воронежской области.
 Павловск — город, основанный в 1777 году как Павловское село, расположен в Пушкинском районе города федерального значения Санкт-Петербурга. В нём расположены:
 Павловск — дворцово-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков, летний дворец Павла I.
 Павловск — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Павловск — село в Алтайском крае.
 Павловск — село в Вилегодском районе Архангельской области.
 Павловск — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.
 Павловск — село в Якутии.
 Павловск — база подводных лодок в Приморском крае.

Белоруссия 
 Павловск — деревня в Могилёвской области.

Украина 
 Павловск — название города Новоукраинка в 1813—1902 годах.
 Павловск — прежнее название города Мариуполь.

См. также 

 Павловск-Воронежский — ж/д станция близ города Павловск Воронежской области.